Nel kan som auktorsförkortning betyda:

 André Nel
 Gert Cornelius Nel
 Jacques Nel
 Patricia Nel

Robotskapade auktorsförkortningar